Panzer, Duitse tank en Duits woord voor tank
 Panzerkampfwagen I
 Panzerkampfwagen II
 Panzerkampfwagen III
 Panzerkampfwagen IV
 Panzerkampfwagen V met bijnaam Panther (Panter)
 Panzerkampfwagen VI serie A met bijnaam Tiger I (Tijger) en Panzerkampfwagen VI serie B met bijnaam Tiger II of Königstiger
 Panzerkampfwagen VII met bijnaam Maus (Muis)
 Landkreuzer P. 1000 met bijnaam Ratte (Rat)
Panzer, Amerikaans merk van moto's
Georg Wolfgang Franz Panzer, Duits botanicus en entomoloog